W Rumunii
 Țigănași – gmina w okręgu Jassy
 Țigănași – wieś w okręgu Jassy, w gminie Țigănași
 Țigănași – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Burila Mare